Чрезвычайное правительство Республики Индонезии (ЧПРИ; ) — правительство в изгнании, созданное сторонниками Республики Индонезии в ходе Войны за независимость, в условиях оккупации большей части страны голландскими войсками. Существовало в 1948—1949 годах и размещалось в городе Букиттинги. Главой ЧПРИ был Шафруддин Правиранегара..

История 
В 1948 году, после начала масштабного голландского наступления, президент Индонезии Сукарно принял решение о формировании чрезвычайного правительства на случай своего пленения. Для этого он выдал мандат на формирование правительства Шафруддину Правиранегара, занимавшему в это время пост министра социального обеспечения; в целях безопасности, Правиранегара был направлен в тыловой город Букиттинги на Суматре. В декабре 1948 года голландцами была захвачена Джокьякарта — временная столица Индонезии, и взят в плен Сукарно. 19 декабря 1948 года Правиранегара сформировал ЧПРИ, которое немедленно провозгласило себя единственным законным органом власти в Индонезии. ЧПРИ сохраняло свои полномочия до заключения соглашений Рума — ван Ройена, по которым голландцы должны были вывести войска с оккупированных территорий и освободить Сукарно. 13 июля 1949 года Правиранегара распустил ЧПРИ, вновь передав власть Сукарно.

Состав правительства

Примечания 

1948 год в Индонезии

Чрезвычайное правительство
Появились в XX веке в Индонезии